Příjmení Pohlreich může označovat:

 Ferdinand Pohlreich (* 1917) – klavírista
 Miroslav Polreich (1931–2019) – český špion
 Pavel Pohlreich (* 1953) – kurátor sbírek polygrafie a psací techniky
 Petr Pohlreich (1947–2015) – molekulární biolog 	
 Zdeněk Pohlreich (* 1957) – kuchař, gastronom a moderátor
 Zdeňka Pohlreichová (* 1972) – autorka biografie, manželka Zdeňka